Marco Höger, né le  à Cologne, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu de terrain au Waldhof Mannheim.

Biographie

Débuts et formation 
Marco Höger commence le football à l'âge de 5 ans au TuS Höhenhaus, club de la banlieue de Cologne. En 2001, il est recruté par le Bayer Leverkusen. Au bout de 4 ans passés au club, Marco Höger, non conservé par le Bayer Leverkusen, décide de rejoindre Aix-la-Chapelle.

Aix-la-Chapelle

Schalke 04 
Durant l'été 2011, Marco Höger signe à Schalke 04.

Le , il remporte la Supercoupe d'Allemagne.

Statistiques

Palmarès 
 Schalke 04
 Supercoupe d'Allemagne
 Vainqueur (1) : 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur de l'Alemannia Aachen
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du FC Cologne
Joueur du Waldhof Mannheim
Naissance en septembre 1989
Naissance à Cologne